Lontano da qui – singolo del 2013 di Simonetta Spiri 
Lontano da qui (The Kindergarten Teacher) – film del 2018 diretto da Sara Colangelo